Изогелия — разновидность фотографики, предусматривающая получение обобщённого изображения с ограниченным количеством полутонов. В пределах бумажного отпечатка (или цифровой фотографии) изображение разбивается на несколько зон с равной оптической плотностью (эквиденсит). Название «изогелия» нашло распространение в русскоязычной терминологии, в иностранных источниках используется слово «постеризация» (, от  — «плакат»). В цифровой фотографии термин постеризация описывает огрубление цветовых и тональных переходов вследствие снижения разрядности при конвертировании файлов или коррекции характеристической кривой в графическом редакторе.

Технология 

Изогелия, как специальная техника художественной фотографии, была популярна среди фотохудожников в 1970—1980 годах. Наиболее сложная цветная разновидность — изополихромия — использовалась для плакатов и рекламных баннеров. Техника изготовления фотоотпечатков с изогелией была основана на многократном контратипировании исходного негатива на контрастной фототехнической плёнке с разной экспозицией. В результате получались несколько промежуточных контратипов с силуэтными изображениями, каждое из которых соответствует определённой градации яркости (эквиденсите). Поскольку изогелия не предусматривает плавных полутоновых переходов, для повышения контраста контратипирование повторялось несколько раз. С полученных контратипов производилась последовательная фотопечать на фотобумаге с разной экспозицией, в результате чего получалось позитивное изображение со ступенчатыми полутонами. В большинстве случаев при изготовлении изогелии исходный снимок разбивался таким способом на три—шесть градаций серого, делая изображение похожим на произведение графики. При разделении изображения на три тона, соответствующих светам, теням и средним полутонам, приём называется постеризация. 

Аналогичным способом изготавливались цветные снимки, исходным изображением которых мог быть как цветной, так и чёрно-белый негатив. С полученных чёрно-белых эквиденсит производилась печать на цветной фотобумаге через цветные светофильтры. Цвета́ полученного изображения при этом могли вообще не соответствовать цветам объектов съёмки, но выразительность фотографий позволяла с успехом использовать их в оформительских целях. В процессе печати производилось множество экспозиций, и особое значение играли жёсткость конструкции увеличителя и точность совмещения эквиденсит, поэтому чаще всего контратипы перфорировались. Техника изополихромии чрезвычайно сложна и требовала безукоризненного владения всеми фотопроцессами, поэтому была доступна ограниченному количеству фотохудожников, имевших соответствующее оснащение фотолаборатории и профессиональные навыки цветной печати. 

Чёрно-белая изогелия применялась не только в фотографии, но и в кинематографе. Для этого с кинонегатива на кинокопировальном аппарате высокой точности печатались несколько контрастных промежуточных позитивов, которые служили для изготовления дубльнегатива с разделёнными полутонами. В современной цифровой фотографии получение «постеризованного» изображения возможно при помощи графических редакторов уменьшением уровней квантования исходного файла или искажением формы характеристических кривых разных цветовых каналов.

См. также 
 Псевдосоляризация
 Фотограмма

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фотографические процессы
Фототермины
Артефакты компьютерной графики